Алекса́ндр Влади́мирович Жук (1917 — 2008) — советский, российский ,  . Лауреат Государственной премии СССР (1974). Народный архитектор СССР (1991).

Биография 
Александр Жук родился а в Киеве в еврейской семье бухгалтера. 

В 1930 году семья переехала в Ленинград, где он окончил Советскую единую трудовую школу (СЕТШ) № 28 (1934) и поступил на архитектурный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры, где учился в мастерской Л. В. Руднева. В 1940 году окончил институт, получив звание «архитектор-художник».

Осенью 1940 года был призван на службу в РККА. война застала его во Львове. На фронте был с самых первых её дней.

На момент ранения и последовавшего вслед попадания в плен был сержантом 48 инжбата 37-й Армии. Совершил побег из немецкого плена, в котором чудом выжил. Затем скрывался в сёлах оккупированных земель, перешёл на сторону советских войск только на Северном Кавказе в январе 1943 года. Был помещён в спецлагерь № 261 НКВД в Георгиевске и проверен. Был отпущен и демобилизован по ранению и в 1944 году вернулся в Ленинград.

В 1946 году награждён Орденом Славы III степени. В наградном листе было указано, что сержант Жук А. В. был командиром отделения 48 инженерного батальона 37 Армии, и «23 сентября 1941 г. при обороне в районе г. Киева был тяжело ранен двумя пулями в правую руку».

С этого времени работал в институте «Ленпроект», сначала в мастерской Е. А. Левинсона и И. И. Фомина, а с 1954 года руководил собственной мастерской. Одной из задач его мастерской в 50-е годы в «Ленпроекте» было проектирование застройки Кировского района. 

С 1949 года постоянно вёл педагогическую работу в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В 1988—2003 годах был заведующим кафедрой архитектуры, с 1973 по 2008 — руководителем персональной (учебной) мастерской Института. Профессор (1984).

Действительный член АХ СССР с 1988 года. Почётный член Международной Академии архитектуры (1992). Почётный член Академии архитектуры и строительных наук. Член Союза архитекторов СССР (с 1956), член Центрального правления (1964—1991).

В 1989 году избран народным депутатом СССР(1989—1991) от Ленинградской организации Союза архитекторов СССР.

Скончался 4 января 2008 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Комаровском кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный архитектор РСФСР (1969) — за заслуги в области советской архитектуры
 Народный архитектор СССР (1991) — за большие заслуги в  развитии  советской  архитектуры,  плодотворную  педагогическую   и  общественную   деятельность
 Государственная премия СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1974) — за архитектуру вокзала аэропорта «Пулково» в Ленинграде
 Орден Почёта (1998) — за заслуги перед  государством,  большой  вклад  в  укрепление дружбы  и  сотрудничества между народами,  многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
 Орден Отечественной войны I степени (1985) — за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
 Орден Трудового Красного Знамени (1958) 
 Орден «Знак Почёта» (1955) — за успешное  окончание  строительства  первой  очереди   Ленинградского  метрополитена   имени   В.  И.  Ленина   и  достижения   в  области   дальнейшего  развития   метростроения
 Орден Славы III степени (1947) — за отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне
 Благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга (2002) — за существенный вклад в развитие культуры и искусства в Санкт-Петербурге

Проекты

Жилые дома 
 Комплексы малоэтажных домов возле станции Удельная, на Белевском поле
 Пятиэтажный жилой дом на Большом Сампсониевском, 94 (1951)
 Проект застройки участка Краснопутиловской улицы (осуществлён в 1963 году) — совместно с В. А. Каменским и Н. З. Матусевичем. Это один из первых городских ансамблей крупнопанельного домостроения.

Проектирование станций метрополитена 
С начала проектирования первой линии ленинградского метрополитена архитектор активно участвовал в творческих конкурсах на проектирование станций метро. Первой конкурсной работой был проект станции метро «Пушкинская», выполненный архитектором в 1946 году совместно с супругой Верой Михайловной. Победителями в этом конкурсе стали московский архитектор Л. М. Поляков и ленинградский архитектор В. А. Петров.

Впоследствии по проектам архитектора были построены:
 Подземный зал и вестибюль станции метро «Владимирская» — 1955 год (совместно с Г. И. Александров, А. И. Прибульский)
 Подземный зал станции метро «Чернышевская» — 1958 год (совместно с С. Г. Майофис)
 Подземный зал станции метро «Выборгская» — 1975 год (совместно с В. Ф. Дроздов, Е. А. Жук)
 Подземный зал станции метро «Достоевская» — 1991 год (совместно с А. Д. Токмань)
 Проект реконструкции подземного зала станции метро «Владимирская» — 1991 год (совместно с А. И. Прибульский, А. Д. Токмань)

Проекты общественных зданий 
 Здание Театра юного зрителя (ТЮЗ) на Пионерской площади — 1962 год с реализованным решением генерального плана парка на месте бывшего Семёновского плаца
 Ленинградский аэровокзал (Пулково−1) — 1965—1972 (арх. Ж. М. Вержбицкий, А. В. Жук, В. Н. Семеновская, Л. К. Модзалевская, О. А. Угрюмова, Г. М. Вланин) — Государственная премия СССР (1974)
 Большой концертный зал «Октябрьский» — 1967 год (арх. В. А. Каменский, Ж. М. Вержбицкий, А. В. Жук, инж. Е. Б. Галкин, Н. В. Максимов)
 Дом приёмов на берегу Малой Невки на Каменном острове — в соавторстве с В. А. Каменским.
 Инженерно-лабораторный комплекс НИИ галургии (проспект Народного Ополчения, 2) (1970-е годы). Здание ориентировано на Ленинский проспект и на проспект Народного Ополчения
 Торгово-бытовой центр (ул. Маршала Казакова, 1) — в соавторстве с В. Ф. Дроздовым (1977)
 Реконструкция здания по адресу Караванная ул., 12 под размещение Ленинградского отделения союза кинематографистов и кинотеатра «Родина» в Санкт-Петербурге (1959).

Мосты 
 Мост Александра Невского — 1960—1965 годы. Авторы проекта — главный инженер А. С. Евдонин, инженеры К. П. Клочков, Г. М. Степанов, архитекторы — А. В. Жук, Ю. И. Синица.

Литературная деятельность. Книга «Начало» 
В трёх номерах журнала «Нева» за 1995 год была впервые опубликована часть воспоминаний архитектора о Великой Отечественной войне под названием «Начало». Затем книга издается самостоятельно отдельным тиражом.

Память 
В июне 2017 года в Санкт-Петербургском отделении Союза архитекторов России состоялась выставка, посвящённая 100-летию архитектора.

Примечания

Литература 
 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 4. Modernized Socialist Realism: 1955–1991. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2022. С. 95. .

Ссылки 
 Личности Петербурга

Народные депутаты СССР от творческих союзов
Персоналии Петербургского метрополитена
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Бежавшие из плена
Ученики Петришуле
Действительные члены Академии художеств СССР
Действительные члены РАХ
Почётные члены РААСН
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина‎
Градостроители СССР
Градостроители России
Члены Союза архитекторов России
Члены Союза архитекторов СССР
Похороненные на Комаровском кладбище